Шталекерия () — вид крупных дицинодонтов, живших в среднем триасе (около  назад), единственный в роде Stahleckeria. Относится к подсемейству Stahleckeriinae семейства шталекериид (Stahleckeriidae).

Вид и род описал в 1935 году немецкий палеонтолог Фридрих фон Хюне по ископаемым остаткам из  (Dinodontosaurus Assemblage Zone, ) в южной Бразилии. В 2013 году к виду был причислен материал из верхней части  в центральной Намибии. Кроме того, в 2019 году из карнийских отложений  (Аргентина) была описана локтевая кость, определённая как принадлежащая Stahleckeria sp.

Описание 

Один из крупнейших дицинодонтов своего времени (уступала в размерах гигантским дицинодонтам Placerias и Lisowicia). Длина черепа взрослых особей составляла около 50 см (при ширине 60 см), общая длина — примерно 3 м. Тело высокое, массивное, короткие толстые ноги с мощными плоскими когтями. Голова округлая, очень широкий затылок. Клыки и прочие зубы отсутствуют. Вместо клыков — тупые костные выросты верхней челюсти. Питалась низкорослой растительностью.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Kammerer et al. (2021):

Примечания

Литература 
 Ископаемые рептилии и птицы, ч. 1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М.: ГЕОС, 2008. — С. 177.
 

Дицинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Бразилии
Фоссилии из триасовых отложений Намибии
Фоссилии из триасовых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 1935 году